Сезон 1928/29 стал для «Манчестер Юнайтед» 33-м сезоном в Футбольной лиге и четвёртым сезоном после возвращения в Первый дивизион.

«Юнайтед» завершил сезон на 12-м месте в Первом дивизионе.

Первый дивизион

Итоговая позиция в лиге

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1928/29 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1928/1929
Манчестер Юнайтед